1957 Голяма награда на Монако е 4-то за Голямата награда на Монако и втори кръг от сезон 1957 във Формула 1, провежда се на 19 май 1957 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Монако